Sainte-Reine kan syfta på:
 Sainte-Reine, Haute-Saône
 Sainte-Reine, Savoie